В парному розряді жіночого тенісного турніру Brighton International 1987,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Кеті Джордан і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Тіна Шоєр-Ларсен і Катрін Танв'є 7-5, 6-1.

Сіяні пари 

 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (чвертьфінал)
 Кеті Джордан /  Гелена Сукова (чемпіонки)

 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (1-ше коло)
 Енн Гоббс /  Бетсі Нагелсен (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Brighton International